Aladern, (Rhamnus alaternus)
 Évol, (Sambucus ebulus)
 Llampúdol bord, (Rhamnus ludovici-salvatoris)
 Llampúdol fètid, (Rhamnus saxatilis)